Straub [štraub] může znamenat:

 Alexander Straub (* 1983) – německý atlet
 Brunó Ferenc Straub (1914–1996) – maďarský biochemik a poslední předseda Prezidiální rady
 Josef Štraub (* 1966) – český hokejista
 Jürgen Straub (* 1953) – východoněmecký atlet
 Peter Straub (1943–2022) – americký spisovatel
 Wolfgang Straub (kolem 1730 – 1784) – olomoucký zvonař a dělolijec

Německá příjmení